Градус (от латински „gradus“ – стъпка, степен) може да се отнася до:
 Градус – единица за измерване на ъгли или дъги, изписва се със символа °, непосредствено след стойността (например ъгъл 90° е прав ъгъл)
 Градус – единица за измерване на температура, посредством термометър в различни скали (изписва се със символа °, разделен с интервал от стойността):
 Целзий (°C) – най-използваната температурна скала в ежедневието, където 0 °C е температурата на замръзване на водата, а 100 °C е нейната температура на кипене.
 Фаренхайт (°F) – температурна скала, популярна в САЩ. Тъй като искал да избегне отрицателни стойности за нуждите на метеорологията, за 0 °F избрал предполагаемата най-ниска външна атмосферна температура (-17,778 °C). За горна точка, според някои мнения, е избрал 100 °F (37,778 °C), което е температурата на кон, според други избрал 96 °F (35,556 °C), като средна човешка температура, защото 96 се дели лесно без остатък на много делители.
 Ранкин (°R) – версия на скалата на Келвин, но ползвайки деленията на Фаренхайт, като 0 °R e -459,667 °F.
 Нютон (°N) – скала, при която 0 °N е температура на замръзване на водата (0 °C), а 33 °N е температура на кипене на водата (100 °C).
 Реомюр (°Ré) – скала, създадена от Рене-Антоан Реомюр, при която 0 °R е температура на замръзване на водата (0 °C), а 80 °R е температура на кипене на водата (100 °C).
 Рьомер (°Rø) – една от първите температурни скали, прототип на скалата на Фаренхайт, създадена през 1701 от датския астроном Оле Кристенсен Рьомер. За 0 °Rø, той приема температурата на смес от лед, вода и сол – най-ниската лабораторно достижима за времето си температура, а за температурата на кипене на водата избира 60 °Rø. Замръзването на чиста вода ставало на около една осма от разстоянието между тези точки (7,5 °Rø).
 Делил (°De).
 Градус Енглер (°Е) – единица за вискозитет, по името на геманския химик Карл Енглер
 Алкохолен градус – единица за измерване съдържанието на алкохол, откъдето идва разговорното „на градус“ – пийнал
 Градус (предприятие), българско птицевъдно предприятие

Забележка 
За разлика от другите температурни скали деленията по температурната скала на Келвин не се наричат „градуси“ и не се изписват със символа °, а „келвини“ със символ K, като едно деление от скалата на Келвин (един келвин) се равнява на един градус Целзий.